Еро́хин (Еро́хина) — русская фамилия. Известные носители:

Ерохин

А 
 
 
 Ерохин, Андрей Анатольевич (род. 1978) — украинский футболист.
  (род. 1966) — украинский учёный в области информационных технологий.
 Ерохин, Анатолий Александрович (род. 1951) — российский писатель, поэт и журналист.
 Ерохин, Анатолий Павлович (1939—2003) — советский и российский хирург и уролог.
 Ерохин, Арсений Валерьевич (род. 1994) — российский хоккеист.

В 
  (род. 1945) — советский и российский футболист и тренер.
 Ерохин, Василий Александрович (род. 1954) — советский государственный деятель, Народный депутат СССР (1989—1991).
 
 
 
 Ерохин, Владислав Всеволодович (1936—2014) — советский и российский фтизиатр и патоморфолог.

Г 
 Ерохин, Геннадий Николаевич (род. 1955) — доктор физико-математических наук.
 Ерохин, Георгий Алексеевич (1907—1986) — советский военнослужащий, полный кавалер ордена Славы.
 Ерохин, Григорий Алексеевич (1845―1947) ― русский старообрядческий религиозный деятель.

Д—К 
 
 
 Ерохин, Зиновий Васильевич (1843 ― ?) — российский промышленник и купец, старообрядец.
 
 
 Ерохин, Кирилл Александрович (род. 1993) — российский футболист.
 Ерохин, Константин (род. 1982) — российский боец смешанного стиля.

М—Ю 
 
 Ерохин, Николай (род. 1977) — российский солист оперы и актёр.
 
 
 Ерохин, Станислав Васильевич (ум. 2016) — советский и российский журналист.
 Ерохин, Юрий Гаврилович (1934—1990) — советский учёный, военный инженер, генерал-лейтенант.



См. также 
 Ерохино
 Ерохово
 Ерохина — деревня в Юргамышском районе Курганской области России
 Улица Ерохина — название улиц в различных населённых пунктах России
 Новоерохино
 Староерохино
 
 Ероховка
 Ероховский сельсовет
 Нижне-Ерохинский сельсовет
 Нижне-Ерохин
 Ерохинские курганы
 Ерохинский (Орловская область)
 Ерохинские глиняные квашни
 Танкер «Механик Ерохин»
 Усадьба Ерохина — памятник архитектуры, усадьба в село Усть-Илга Жигаловского района Иркутской области